Лондонский мирный договор — мирный договор, подписанный 30 мая 1913 года между Балканским союзом и Османской империей, завершивший Первую Балканскую войну. Подписан после Лондонской мирной конференции.

По договору проигравшая войну Османская империя потеряла все европейские владения, кроме Стамбула и небольшой части Восточной Фракии (по линии Мидия — Энос).

Под давлением европейских держав Черногория была вынуждена снять осаду Шкодера.

Европейские владения Турции были в основном разделены между Грецией (часть Македонии и район Салоник), Сербией (часть Македонии и Косово) и Болгарией (Фракия с Эгейским побережьем и часть Македонии).

На конференции великих держав создано государство Албании в тех границах, которые они для неё определили. Сербия не получила выхода к Адриатическому морю.

Из-за возникших противоречий и недовольства условиями договора, в июне 1913 года началась Вторая Балканская война.

См. также 
 Территориальные приобретения Греции по итогам Первой Балканской войны
 Бухарестский мирный договор (1913)
 Константинопольский мирный договор (1913)

Ссылки 
 Текст договора

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XX века
Первая Балканская война
Международные договоры Османской империи
Международные договоры Сербии
Международные договоры Греции
Международные договоры Болгарии
1910-е годы в Черногории
1913 год в политике
1913 год в Лондоне